Angyaláky Miklós  18. századi magyar kereskedő.

Székelyhídon élt. Nevéhez egy görögkeleti imakönyv kiadása fűződik, amelynek címlapján magát csupán mint fordítót tüntette fel. Valószínűleg a győri Szekeres Athanáz imafordításai voltak. A munkán sem a kiadás helye sem pedig ideje nem szerepel, de a hívek szerint 1790 előtt jelent meg. Második kiadása Vácon jelent meg 1801-ben. A munka leírása:

 Imádságos könyvecske, melyet a napkeleti anyaszentegyház Magyarországban lakó némely hiveinek lelki hasznokra magyarra forditotta. Év és hely nélkül.

Források

18. századi személyek
Székelyhídiak
Magyar kereskedők, bankárok, iparosok